Округ Хендерсон () располагается в США, штате Теннесси. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 27 769 человек. Был основан в 1821 году, получил своё название в честь американского военнослужащего, участника англо-американской войны Джеймса Хендерсона.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 362 км², из которых 1 347 км² — суша, и 15 км², или 1,12 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 25 522 жителя в составе 10 306 домашних хозяйств и 7451 семья. Плотность населения составляет 19,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 11 446 жилых строений, при плотности застройки около 8-ми строений на км2. Расовый состав населения: белые — 90,45 %, афроамериканцы — 8,00 %, коренные американцы (индейцы) — 0,13 %, азиаты — 0,14 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,33 %, представители двух или более рас — 0,94 %. Испаноязычные составляли 0,97 % населения независимо от расы.

В составе 32,30 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 56,90 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 11,70 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 27,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,90 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,70 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,44 человека, и средний размер семьи — 2,90 человека.

Возрастной состав округа: 24,30 % — моложе 18 лет, 8,70 % — от 18 до 24, 28,80 % — от 25 до 44, 23,90 % — от 45 до 64, и 23,90 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 92,90 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 90,00 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 32 057 USD, на семью — 38 475 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 28 598 USD против 21 791 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 17 019 USD. Около 9,20 % семей и 12,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 14,60 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 14,50 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Хендерсон, штат Теннесси
 Торговая палата округа Хендерсон, штат Теннесси
 Бесплатный генеалогический ресурс посвященный округу Хендерсон, штат Теннесси
 Округ Хендерсон, штат Теннесси на страницах сайта www.dmoz.org

Округа Теннесси